Cutry kan avse:

 Cutry, Aisne, Frankrike
 Cutry, Meurthe-et-Moselle, Frankrike